Het wereldkampioenschap curling voor mannen 2016 werd van 2 tot en met 10 april 2016 gehouden in het Zwitserse Bazel. Zweden verdedigde zijn titel, maar werd uitgeschakeld in de groepsfase. Het was Canada dat een 35ste wereldtitel in de wacht wist te slepen.

Overzicht 
Het was de 58ste editie van het wereldkampioenschap voor mannen zijn, en de 8ste die in Zwitserland werd georganiseerd. Sinds 2003 wordt elk WK afwisselend in Canada en in een ander land georganiseerd. Voor de Amerikaanse zone waren er twee tickets weggelegd. Eentje daarvan ging automatisch naar Canada. Het tweede ticket ging naar de Verenigde Staten, dat niet uitgedaagd werd door een ander land voor het overblijvende WK-ticket. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het afgelopen Europees kampioenschap zich rechtstreeks. Italië, dat achtste was geworden, moest in een duel met Denemarken, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Bazel mocht. Uiteindelijk won Denemarken dit voorrecht. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde Japan en Zuid-Korea.

De finale ging tussen Canada en Denemarken. Het was voor het eerst dat de Denen de finale wisten te halen van het wereldkampioenschap. De Canadezen wonnen de eindstrijd met 5-3, en werden zo voor de 35ste keer wereldkampioen. In de kleine finale waren de Verenigde Staten te sterk voor Japan.

Groepsfase

Zeventiende speelronde 
Donderdag 7 april 2016, 19:00 uur

Donderdag 7 april 2016, 19:00 uur

Donderdag 7 april 2016, 19:00 uur

Donderdag 7 april 2016, 19:00 uur

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 9 april 2016, 19:00 uur

Derde plaats 
Zondag 10 april 2016, 10:00 uur

Finale 
Zondag 10 april 2016, 15:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Bazel 2016

Curling in 2016
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sportevenement in Bazel